Тржац може бити:

 Тржац (Александровац), насељено место у општини Александровац, Република Србија
 Тржац (Цазин), насељено место у општини Цазин у Федерацији БиХ, БиХ.